Susan Schwartz ist:

 Autorenname von Susan Shwartz (* 1949), US-amerikanische Schriftstellerin 
 Pseudonym von Uschi Zietsch (* 1961), deutsche Autorin von Fantasy und Science-Fiction